Кампхаузен, Кампгаузен () — немецкая фамилия.

 Кампхаузен, Адольф Герман Генрих (1829—1909) — немецкий протестантский богослов.
 Кампхаузен, Вильгельм (1818—1885) — немецкий живописец-баталист.
 Кампгаузен, Лудольф (1803—1890) — немецкий политический деятель